Jens Kunath ist der Name folgender Personen:

* Jens Kunath (Radsportler) (* 1959), deutscher Radrennfahrer
 Jens Kunath (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballtorhüter und -trainer